Александр Викторович Кулаков: Кулаков, Александр Викторович (род. 1956) — советский и латвийский футболист, тренер.
 Кулаков, Александр Викторович (род. 1983) — белорусский хоккеист.